Премия Лемельсона  () — ежегодная премия для изобретателей. Названа в честь изобретателя . Он выделил денежные средства для главного приза в 500 000 долларов и отдал их в распоряжение Массачусетского технологического института. Постепенно добавлялись дополнительные призы, в том числе для студентов вузов. Учреждена в 1994 году, вручается с 1995 года. Среди награждённых два нобелевских лауреата.

Лауреаты Lemelson-MIT Prize 

 1996 – Бойер, Герберт
 1996 – Коэн, Стэнли Норман
 1997 – Энгельбарт, Дуглас
 1997 –  Элайон, Гертруда
 1998 – Лэнджер, Роберт
 2001 – Курцвейл, Рэймонд
 2002 – Кеймен, Дин
 2003 – Худ, Лерой
 2004 – Холоньяк, Ник
 2006 – Фергасон, Джеймс
 2008 – ДеСимоне, Джозеф
 2009 – Миркин, Чад
 2010 –  Бертоцци, Каролин
 2011 – Роджерс, Джон
 2012 – Куэйк, Стивен
 2013 – 
 2014 – 
 2015 – 
 2016 – 
 2017 – Чжан Фэн
 2018 – Фон Ан, Луис
 2019 – Коди Фризен ()

Лауреаты Lifetime Achievement Award 
 1995 – Хьюлетт, Уильям Реддингтон
 1995 – Паккард, Дэвид
 1996 – Грэйтбатч, Уилсон
 1999 – Кволек, Стефани
 2001 – Дамадьян, Реймонд
 2005 – Деннард, Роберт

Ссылки 
 Официальный сайт премии 
 Лауреаты 

Награды по физике
Награды в области химических наук
Премии в области информатики
Награды в области технических наук
Биологические награды
Медицинские награды
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1995 году
Премии США
Научные награды США
Изобретатели США
Списки лауреатов премий
Списки награждённых научными наградами
Массачусетский технологический институт